NCAP steht für:

 National Collection of Aerial Photography, staatliches Luftbildarchiv im Vereinigten Königreich
 New Car Assessment Program, internationales Programm für die Bewertung der Fahrzeugsicherheit von Neuwagen

Abkürzung